Премия «Хьюго» за лучший рассказ () ежегодно вручается с 1955 года на Всемирном конвенте любителей фантастики «Worldcon», кроме 1957 года, за лучшие произведения, написанные в жанре научной фантастики или фэнтези и опубликованные или переведённые на английский язык в предыдущем календарном году. Художественное произведение определяется организаторами премии как рассказ, если его текст содержит менее . Лауреатам вручается статуэтка, изображающая взлетающую ракету.

Номинантов и победителей выбирают зарегистрированные участники конвента «Worldcon», вечерняя презентация которого является его центральным событием. Процесс отбора проводится методом преференциального голосования с пятью номинантами, исключая ситуации с ничейным результатам. В бюллетени указываются пять наиболее номинируемых членами жюри произведений этого года, а число соискателей на премию неограниченно. С 1955 по 1958 год учитывались лишь рассказы, занявшие первое место, и только с 1959 года в хронику стали заносить всех пятерых кандидатов. Мероприятия «Worldcon», как правило, проходят ближе к началу сентября и проводятся ежегодно в разных городах по всему миру.

Больше всего премий в этой номинации получил Харлан Эллисон (4 раза), Ларри Нивен, Майк Резник и Майкл Суэнвик и Конни Уиллис завоевали премию по 3 раза. Майк Резник был номинантом 18 раз, Майкл Суэнвик — 14, остальные авторы номинировались не более семи раз.

Победители и номинанты

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

«Ретро-Хьюго»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии Хьюго
 Список номинантов премии Хьюго  в журнале Локус

Премия Хьюго
Фантастические рассказы